Bürgerliches Brauhaus steht für:

 Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Göggingen
 Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt, heute Herrnbräu
 Bürgerliches Brauhaus Kempten
 Bürgerliches Brauhaus Innsbruck 
 Bürgerliches Brauhaus München
 Bürgerliches Brauhaus Pilsen, heute Plzeňský Prazdroj
 Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau
 Bürgerliches Brauhaus Saalfeld